Die Liste der Länderspiele der äquatorialguineischen Fußballnationalmannschaft der Frauen enthält alle Spiele der äquatorialguineischen Fußballnationalmannschaft der Frauen, sofern sie beim Weltfußballverband FIFA gelistet sind.

Die Ergebnisse sind stets aus äquatorialguineischer Sicht angegeben. Der Spielausgang ist durch eine grüne (Sieg), gelbe (Unentschieden) und rote (Niederlage) Hinterlegung gekennzeichnet. Es gilt das Ergebnis nach der regulären Spielzeit (90 oder 120 Minuten). Sowohl in der Hinterlegung als auch in der Bilanz aller Spiele seit dem Länderspieldebüt im August 2002 gegen Angola wird ein nach Elfmeterschießen entschiedenes Spiel als Unentschieden gewertet. Eine grüne Unterlegung im Abschnitt Bilanz bedeutet eine positive Gesamtbilanz (mehr Siege als Niederlagen), eine gelbe Unterlegung eine ausgeglichene (ebenso viele Siege wie Niederlagen) und eine rote Unterlegung eine negative Bilanz (mehr Niederlagen als Siege). Stand der Angaben ist der 25. November 2018 nach dem Spiel gegen Nigeria.

Liste der Länderspiele

2002 bis 2010

2011 bis heute 
Während der Weltmeisterschaft 2011 wurde bekannt, dass Jade Boho Sayo bereits zuvor in der spanischen Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen war. Die Qualifikationsspiele zum Olympischen Fußballturnier 2012 wurden daher jeweils mit einer 0:3-Niederlage gewertet, sodass sich Kamerun, das ursprünglich gegen die äquatorialguineische Mannschaft ausgeschieden war, nachträglich für die nächste Runde qualifizierte.

Statistik

Länderspielbilanz nach Gegner

Länderspielbilanz nach Kontinentalverband

Länderspielbilanz nach Anlass

Weblinks

Einzelnachweise 

!Landerspiele der Frauen
Aquatorialguinea